Beata (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie springspinnen (Salticidae)
Beata (heilige)
Beata (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
Beata (Pian Camuno), een plaats in de Italiaanse gemeente Pian Camuno